Berengária pode referir-se a:

Pessoas 
 Berengária de Barcelona (1108-1149), Infanta de Aragão e Rainha consorte de Leão e de Castela
 Berengária de Navarra (1165-1230), Rainha da Inglaterra
 Berengária de Castela (1180-1246), rainha de Castela e rainha consorte de Leão
 Berengária de Portugal, (1194-1221), Infanta de Portugal e, posteriormente, Rainha da Dinamarca
 Berengária de Leão (1204-1237), filha de Berengária de Castela e imperatriz-consorte do Império Latino de Constantinopla

Outros 
Berengária VII, um mundo no qual Sr. Spock afirma que teria visto dragões (Star Trek - Série Original, capítulo Deste Lado do Paraíso)

Desambiguação